Orehek je lahko:

 Orehek, priimek več znanih ljudi
 Grad Orehek

Naselje v Sloveniji 

 Orehek, Občina Cerkno
 Orehek, Občina Postojna
 Orehek pri Materiji, Občina Hrepelje - Kozina
 Orehek, mestna četrt mesta Kranj  
 Mali Orehek, Mestna občina Novo mesto
 Veliki Orehek, Mestna občina Novo mesto